

Niemcy 
1 gmina:
 Mechow – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg

1 dzielnica miasta:
 Mechow – dzielnica Kyritz